Folgende Schiffe (und eine Marinebasis) der Royal Navy hießen HMS Tamar, benannt nach dem Fluss  Tamar im Südwesten von England.
 HMS Tamar (1758), ein Sloop mit 16 Kanonen, erbaut 1758 in Saltash, später in HMS Pluto umbenannt
 HMS Tamar (1795), ein Leichter (auch Barge genannt) von 1795
 HMS Tamar (1796), ein Kriegsschiff der Royal Navy der fünften Klasse, erbaut 1796
 HMS Tamar (1814), ein Kriegsschiff der Royal Navy der sechsten Klasse, erbaut 1814
 HMS Tamar (1863), ein Truppentransporter von 1863, 1897 zur Marinebasis in Hongkong umfunktioniert
 HMS Tamar (Marinebasis), eine Küstenbasis der Royal Navy von 1897 bis 1997 in Hongkong, benannt nach HMS Tamar (1863)
 HMS Tamar (2018), ein Kriegsschiff der Royal Navy der River-Klasse, erbaut 2018